Халеакала:
 Халеакала — вулкан в однойменному національному парку.
 Халеакала — національний парк, розташований на острові Мауї, штат Гаваї.